Repower bezeichnet
 Repower AG, ein Schweizer Energieversorgungsunternehmen
 REpower Systems, eine bis 2014 vom Windenergie-Systemanbieter Senvion genutzte Marke

Siehe auch
 Repowering